Онионта има више значења:
 Онионта (Њујорк)
 Онионта (Алабама)